Ва́ргас (, ) — іспанське та португальське прізвище.

Відомі носії 
 Августо Варгас Альсамора (1922—2000) — кардинал і архієпископ з Ліми в Римсько - католицькій церкві.
 Альваро Варгас Льоса (1966) — перуансько-іспанський письменник.
 Альянс Варгас (1993) — гондураський футболіст.
 Валентіна Варгас (1964) — французька акторка.
 Вірґіліо Барко Варгас (1921—1997) — 27-й президент Колумбії.
 Гонсало Варгас (1981) — уругвайський футболіст.
 Дарсі Варгас (1895—1968) — перша леді Бразилії, дружина Жетулью Варгаса (див. нижче).
 Дієго де Варгас (1643–1704) — іспанський віце-король Нової Іспанії.
 Дорангель Варгас (1957) — венесуельський серійний вбивця і канібал.
 Жетулью Варгас (1882–1954) — президент Бразилії.
 Едуардо Варгас (1989) — чилійський футболіст.
 Ернесто Варгас Родрігес (1961) — уругвайський футболіст.
 Ієда Марія Варгас (1944) — бразильська фотомодель, Міс Всесвіт 1963 року.
 Луїс Варгас Пенья (1905—1994) — парагвайський футболіст.
 Маріо Варгас Льоса (1936) — перуанський письменник.
 Матіас Варгас (1997) — аргентинський футболіст, півзахисник.
 Оскар Варгас Прієто (1917—1989) — перуанський генерал і політик.
 Рамон Варгас (1960) — мексиканський оперний співак.
 Родріго Варгас (1994) — болівійський футболіст.
 Рональд Варгас (1986) — венесуельський футболіст.
 Сібіла Варгас (1968) — американська телеведуча.
 Фабіан Варгас (1980) — колумбійський футболіст.
 Фернандо Варгас (1977) — американський професійний боксер, чемпіон світу за версіями IBF та WBA.
 Франсіско Варгас (1984) — мексиканський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBC.
 Хорхе Франсіско Варгас (1976) — чилійський футболіст.
 Хосе Марія Варгас (1786—1854) — президент Венесуели.
 Хуан Мануель Варгас (1983) — перуанський футболіст.
 Чавела Варгас (1919—2012) — мексиканська співачка.

Див. також 
 Варгас (штат Венесуели) — штат Венесуели.
 Жетулью-Варгас — муніципалітет в Бразилії.
 Президент Варгас — один із найбільших будь-коли знайдених алмазів.
 Варгас — річка, притока Ухти.

Іспанські прізвища
Португальські прізвища